Аршак или Арсак (, Arsaces, Arsakes) може да се отнася за:

Владетелите на Партското царство, започващи с Аршак I, основателят на династията Аршакиди (или Арсакиди):
 Аршак I, 247–211 пр.н.е.
 Аршак II, 211–191 пр.н.е.
 Аршак III
 Аршак Никефор, претендент за цар на Партия, 126-122 пр.н.е.

Освен това е името на:
 Аршак, сатрап 4 век пр.н.е.
 Аршак, владетел на кралство Понт 1 век пр.н.е.
 Аршак II, цар на Иберия 20 пр.н.е.–1 г.
 Аршак I, цар на Армения 34/35 г.
 Аршак II, цар на Армения 338–368 г.
 Аршак III, цар на Армения 387–389 г.
 Аршак, син на цар Хосров IV от Армения, арменски принц 4/5 век.
 Аршак (конспиратор), византийски арменец, конспиратор при император Юстиниан I (упр. 527–565).

Други:
 Арсак от Никомедия († 358), Светия, честван на 16 август
 Арсакий, патриарх на Константинопол (404–405)
 Арсакий, епископ на Милано, през 5 или 6 век, Светия, честван на 12 ноември